Kittstein ist der Familienname folgender Personen:

 Detlev Kittstein (1944–1996), deutscher Sportler und Olympiasieger im Hockey
 Lothar Kittstein (* 1970), deutscher Historiker, Autor und Dramaturg
 Jenny Kittstein (* 1980), deutsche Freestyle-Skiläuferin